Щербович — фамилия.

 Щербович, Илья Викторович (род. 1974) — российский предприниматель и менеджер, президент и управляющий партнёр United Capital Partners.
 Щербович-Вечор, Ольгерд Карлович (1843—1907) — военный юрист Российской империи, член Главного военного суда, генерал-лейтенант.

См. также 
 Щербовичи — топоним.